La locuzione in lingua inglese Mad Love (letteralmente "amore folle") può riferirsi a:

Cinema e televisione 
 Amore folle (Mad Love) – film del 1935 diretto da Karl Freund
 Una folle stagione d'amore (Mad Love) – film del 1995 diretto da Antonia Bird
 Giovanna la pazza (Mad Love) – film del 2001 diretto da Vicente Aranda 
 Mad Love – serie televisiva statunitense del 2011

Musica 
 Mad Love – album di Linda Ronstadt del 1980
 Mad Love – EP dei Lush del 1990
 Mad Love – album di Robi Draco Rosa del 2004
 Mad Love – album di JoJo del 2016
 Mad Love – singolo di Sean Paul e David Guetta del 2018
 Mad Love – singolo di Mabel del 2019

Altro 
 Mad Love – casa editrice indipendente